

Geografia 
Mileto – antica città greca sulle coste dell'Asia Minore
Mileto – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
 Torre Mileto – stazione balneare di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia

Mitologia 
Mileto – leggendario fondatore della città greca di Mileto

Pagine correlate

Milet
Mileti